(або точніше, «поточний робочий каталог», )
 Код ISO 639-3 для мови